Oberhart heißen folgende geographischen Objekte:

 Oberhart (Gemeinde St. Martin im Mühlkreis), Ortschaft der Gemeinde Sankt Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Oberhart (Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark